Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő páros, Mark Knowles és Daniel Nestor nem együtt indultak ezen a versenyen.

Knowles az indiai Mahes Bhúpatival esett ki az első fordulóban Stephen Huss és Ross Hutchins ellen, Nestor a döntőig jutott a szerb Nenad Zimonjić oldalán, de ott két játszmában vereséget szenvedett az uruguayi Pablo Cuevas és a perui Luis Horna párosával szemben.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (negyeddöntő)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (döntő)
  Jónátán Erlich /  Andi Rám (harmadik kör)
  Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (első kör)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (harmadik kör)
  Martin Damm /  Pavel Vizner (első kör)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (első kör)
  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (negyeddöntő)

<li>  Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs (harmadik kör)
<li>  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (második kör)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (második kör)
<li>  Makszim Mirni /  Jamie Murray (első kör)
<li>  František Čermák /  Jordan Kerr (második kör)
<li>  Marcelo Melo /  André Sá (második kör)
<li>  Christopher Kas /  Rogier Wassen (második kör)
<li>  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (visszaléptek)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

F2